de Duitse naam voor Heilig Kruis
 een reeks plaatsnamen met Heiligenkreuz of Heiligkreuz
 kerken: Heilig-Kreuz-Kirche of Kreuzkirche, (Heilige Kruiskerk)